Siphula är ett släkte av lavar. Siphula ingår i familjen Icmadophilaceae, ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siphula